Institut pomorske medicine Hrvatske ratne mornarice je utemeljen kao ustanova HRM-a 16. rujna 1991. To je jedinstvena ustanova ovog tipa u Hrvatskoj i referentno središte za pitanja pomorske medicine. Institut je znanstvena i istraživačka ustanova Hrvatske vojske, ali i operativna postrojba u operativnim pitanjima preventivne medicine u pomorstvu i općenito u području odgovornosti Hrvatske ratne mornarice. 

Institut, koji se nalazi u krugu bolnice na Križinama u Splitu, izgrađen je još 1980. i prostire se na površini od 6350 četvornih metara. U sastavu HRM-a se nalazi od 16. rujna 1991.

Danas Institut ustrojstveno spada u Hrvatsko zdravstvenog središte Zapovjedništva za potporu

Izvori 
 RAZGOVOR - brigadir Nadan Petri, zapovjednik Instituta pomorske medicine, Hrvatski vojnik, broj 71/2006.

Vanjske poveznice 
 

Hrvatska ratna mornarica
Zdravstvene ustanove u Hrvatskoj
Postrojbe u Oružanim snagama RH